Гла́рус ( , , , , ) — населённый пункт на востоке Швейцарии, столица немецкоязычного кантона Гларус. 

В состав коммуны Гларус с 1 января 2011 года вошли также коммуны Энненда, Ридерн и Нетшталь. Согласно классификации  (BFS) коммуна Гларус имеет статус города, но не использует его, определяя себя как „коммуна Гларус“ ().

Население 
По состоянию на 31 декабря 2019 года численность населения Гларуса составляет 12 511 человек. По данным 2013 года, 24,9 % населения — иностранцы. С 2010 по 2013 год численность населения изменилась на 2,07%.

Города-побратимы 
 Кобрин (Белоруссия)

Достопримечательности 
 Городская церковь (Гларус)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Гларус
Столицы кантонов Швейцарии
Коммуны кантона Гларус